Орден Возрождения — название государственных наград ряда стран:

 Орден Возрождения (Иордания)
 Орден Возрождения (Оман)
 Орден Возрождения Польши (Polonia Restituta)

Также:
 Орден «Возрождение» (Туркменистан)